Фелек:

Имя 
 Фелек ап Мерион — король Лионессе (490—525).

Фамилия 
 Фелек, Бурхан (1889—1982) — турецкий журналист, колумнист, спортивный деятель и писатель.
 Фелек, Джем (род. 1996) — азербайджанский футболист.

Топоним 
 Фелек — венгерское название города Авриг в Румынии.